

Sigle 
 Centro elaborazione dati – unità organizzativa aziendale che gestisce i servizi di elaborazione dati
 Comunità Europea di Difesa – progetto di collaborazione militare tra stati europei
 Camurati-Engelmann disease – malattia genetica rara
 Capacitance Electronic Disc – sistema di riproduzione video

Codici 
 CED – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Ceduna (Australia)